Bosliefje (plant) (Nemophila menziesii)
 Bosliefje (stripreeks), een stripreeks van Jean-Claude Servais en Gérard Dewamme